Харриет Андерссон (, род. 14 февраля 1932 года, Стокгольм, Швеция) — шведская актриса.

Биография 

Дебютировала в кино в 1949 году. Познакомилась с Ингмаром Бергманом в городском театре Мальмё в начале 1950-х годов. В 1953 году сыграла заглавную роль в его фильме «Лето с Моникой». В дальнейшем снялась ещё в девяти фильмах Бергмана. В целом участвовала более чем в 90 лентах. Одной из последних заметных работ в кино стала небольшая роль Глории в фильме Ларса фон Триера «Догвилль» (2003).

В театре исполняла роли в таких постановках как «Гамлет» Уильяма Шекспира, «Дон Жуан» Мольера, «Дикая утка» Генрика Ибсена, «Соната призраков» Стриндберга, «Шесть персонажей в поисках автора» Пиранделло, «Замок» Кафки и др.

В начале 1950-х встречалась с шведским актёром Пером Оскарссоном. Имела недолгие романтические отношения с Ингмаром Бергманом, а затем с актёром Гуннаром Хельстрёмом. Была замужем за другом детства Бертилем Вейфельдтом (1959—1964). В 1960 году родила дочь Петру, которую назвала в честь героини фильма «Улыбки летней ночи». В 1960-е годы встречалась с финским политиком, кинорежиссёром и продюсером Йорном Доннером, сыграла в нескольких его фильмах. В 1980—1982 годах была замужем за Бобо Хоканссоном.

Избранная фильмография 
  Две ступеньки через двор / , Ёста Вернер
  Пока город спит / , Ларс-Эрик Чельгрен
  Разведенный / , Густав Муландер по сценарию И.Бергмана
   Лето с Моникой /  И.Бергман
  Вечер шутов / , И.Бергман
  Урок любви / , И.Бергман
  Женские сны / , И.Бергман
  Улыбки летней ночи / , И.Бергман
  Последняя пара, беги / , Альф Шёберг по сценарию И.Бергмана
  Сюннёве Сульбаккен / , Гуннар Хелльстрём по роману Бьёрнстьерне Бьёрнсона
  Сквозь тусклое стекло / , И.Бергман, номинация на премию БАФТА лучшей зарубежной актрисе
  Воскресенье в сентябре / , Йорн Доннер
  Обо всех этих женщинах / , И.Бергман
  Любить / , Йорн Доннер, кубок Вольпи Венецианского МКФ за лучшую женскую роль
  Любовные пары / , Май Сеттерлинг
  Чего не сделаешь для друзей / , Ханс Абрамсон
  Мост из лиан / , Свен Нюквист
  Здесь начинается приключение / , Йорн Доннер
  Смертельный роман / , Сидни Люмет
  Стимуляция / , Йорн Доннер
  Люди встречаются, и нежная музыка наполняет сердца / , Хеннинг Карлсен, премия Бодиль за лучшую женскую роль
  Поперечная балка / , Йорн Доннер
  Девушки / , Май Сеттерлинг
  Битва за Рим / , Роберт Сиодмак
  Шёпоты и крики / , И.Бергман, Давид ди Донателло, премия Золотой жук за лучшую женскую роль
  Белая стена / , Стиг Бьоркман, премия Московского МКФ за лучшую женскую роль
  Монисмания 1995 / , Кенне Фант
  Сопливый щенок / , Вильгот Шёман
  Фанни и Александр / , И.Бергман
  Двое блаженных / , И.Бергман, телевизионный
  Хеппи-энд / , Кристина Улофсон, номинация на премию Золотой жук за лучшую женскую роль
  Догвиль / , Ларс фон Триер
  Между / , Туве Эстерлунд

Признание 
 Премия Аманда (1994,  Норвегия)

См. также 
 Андерссон, Биби
 Тулин, Ингрид
 Ульман, Лив

Ссылки 
 В базе данных шведского кино 
 На сайте фонда Ингмара Бергмана 

Актрисы Швеции
Лауреаты премии «Золотой жук»
Лауреаты премии «Бодиль»
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую женскую роль